Il tabellone singolare maschile del Wellington Challenger 1994, torneo di tennis che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1994, è stato vinto dall'australiano Todd Woodbridge (tds n. 2). In finale ha sconfitto il tedesco Hendrik Dreekmann con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Jeff Tarango (secondo turno)
  Todd Woodbridge (campione)
  Mark Petchey (primo turno)
 Non presente

  Markus Naewie (secondo turno)
  Kenny Thorne (semifinali)
  Tomas Nydahl (semifinali)
  Oliver Fernández (secondo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Tom Mercer (secondo turno)
  Lars Burgsmüller (primo turno)
  Leigh Holland (primo turno)
  Christian Vinck (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Andrew Batie (quarti di finale)
  Steven Downs (primo turno)
  James Greenhalgh (primo turno)
  Kelly Evernden (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Lucky Losers:

  Ryuso Tsujino (primo turno)
  Tuomas Ketola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Wellington Challenger 1994